Miejscowości w USA:
 Ardmore – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Limestone
 Ardmore – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Carter
 Ardmore – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Ardmore – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Giles
 Ardmore – obszar niemunicypalny w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Ardmore – obszar niemunicypalny w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Fall River

W Irlandii:
 Ardmore – wieś w hrabstwie Waterford

Także:
 Ardmore – szkocka whisky single malt